Satan is in enkele religies de naam van de duivel. Het kan tevens verwijzen naar:

 Satan (band)
 Satan (bier), een Belgisch bier.
 Satan (computerspel), een computerspel
 Satan (geslacht), een vissengeslacht
 Satan (motorfiets)
 SATAN (software), een netwerkscanner
 Satan (South Park), een personage uit de serie South Park
 Mr. Satan, een personage uit de serie Dragon Ball